Rangiertraktoren sind kleine Rangierfahrzeuge bei Schweizer Bahnen.

Bauartbeschreibung 

Rangiertraktoren tragen gemäss der Bauartbezeichnungen der Schweizer Lokomotiven und Triebwagen die Serienbezeichnung „T“. Die Antriebsarten werden im Index unterschieden.

 Ta – Fahrzeuge, die ihre Energie aus Batterien beziehen
 Te – Fahrzeuge, die ihre Energie von der Fahrleitung beziehen
 Tm – Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor

Es kann Fahrzeuge mit mehreren Indizes geben. So ist ein Tem ein Rangiertraktor mit elektrischem Antrieb ab Fahrleitung und einem Verbrennungsmotor, der es erlaubt, Gleise ohne Fahrleitung zu befahren. Die meisten Fahrzeuge führen gemäss ihrer Leistungsklasse einen Index aus römischen Zahlen. Der Index „I“ verweist auf die schwächste, der Index „IV“ auf die stärkste Klasse.

Nach der Umstellung auf die UIC-Nummerschema tragen die Traktoren an der ersten Stelle eine „2“, danach wird nach Traktionsart (zweite Stelle) und Leistungsklasse (dritte Stelle) aufgeschlüsselt. Die neuen Leistungsklassen sind nicht deckungsgleich mit den alten Leistungsklassen der römischen Ziffern. Aus diesem Grund werden nur Traktoren umbezeichnet, die auch eine Erneuerung oder einen Umbau erfahren haben. So werden beispielsweise umgebaute Tm III und Tm IV neu gemeinsam als Tm 232 bezeichnet.

Mit der Aufteilung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in Divisionen im Jahr 1999 ging auch eine Reorganisation einher. Diese machte viele Traktoren überflüssig, wobei die leistungsschwachen Traktoren stärker betroffen sind. Auch die geringe Höchstgeschwindigkeit mancher Traktoren ist hinderlich. Ein Fahrzeug sollte heute geschleppt mindestens 80 km/h, besser 100 km/h schnell fahren können, damit es mit einem regulären Güterzug überführt werden kann. Deshalb wurden und werden viele Traktoren ausrangiert. Einige Traktoren wurden den SBB von Anschlussgleisbesitzern abgekauft.

Fahrzeugtabelle 
Es ist immer die aktuelle (bzw. letzte) Betriebsnummer bei den SBB angegeben.

Literatur 
 Zweikraft-Traktoren, Serie Tem 350/200 der SBB.Schweizerische Bauzeitung, Band 76 (1958), Heft 14 (E-Periodica)
 H. Loosli: Die neueste Entwicklung der Diesellokomotiven der SBB, Kap. 6. Die Zweikraft-Traktoren Tem 350/175.Schweizerische Bauzeitung, Band 79 (1961), Heft 24, Seite 420f. (E-Periodica)

Weblinks 

 Lökeli-Journal - Schienentraktoren der SBB, Ausgabe 4/1994, Kleinfeld-Verlag, Ipsach (Schweiz)

Anmerkungen 

!